Carlo Antonelli – aviatore italiano, pilota collaudatore dell'azienda aeronautica Caproni Vizzola negli anni trenta e anni quaranta
 Carlo Antonelli – giornalista, attore e direttore artistico italiano, attualmente direttore della rivista GQ.